Цик
— фамилия:
Цик, Иоганн Рассо Януариус (нем. Johann Rasso Januarius Zick, 1730−1797) — немецкий художник и архитектор, один из крупнейших мастеров Германии эпохи позднего барокко.